Белінда Бенчич повинна була захищати титул, оскільки перемогла в турнірі в  2019-му, але цього року знялася перед початком турніру.

Анетт Контавейт виграла титул, здолавши в фіналі Катерину Олександрову з рахунком 4–6, 6–4, 7–5.

Сіяні тенісистки
Чотири перші сіяні починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щаслива лузерка

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Kremlin Cup - Singles
2021 Women's Singles